Gusin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Gusin, village de la voïvodie de Łódź
 Gusin, village de la voïvodie de Mazovie